Мондзе (Мондзее) () — многозначный термин.

 Мондзе — одно из озёр австрийского региона Зальцкаммергут, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Мондзе — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Мондзее — монастырь в Австрии.
 Мондзее — базилика в Австрии.
 Мондзее — археологическая культура позднего неолита — халколита, около 3600—3300 гг. до н. э.

См. также 
 Мюндезе